Бачки-Петровац:

 Бачки-Петровац — город в Сербии, в Южно-Бачском округе автономного края Воеводина.
 Бачки-Петровац — община в Сербии, входит в Южно-Бачский округ.